«Луис Анхель Фирпо» — сальвадорский футбольный клуб из города Усулутан, в настоящий момент выступает в Премере Сальвадора, сильнейшем дивизионе Сальвадора.

История 
Клуб основан 17 сентября 1923 года, и является старейшим футбольным клубом Сальвадора. Первоначально клуб получил название «Текун Уман», но вскоре был переименован в честь аргентинца Луиса Анхеля Фирпо, первого в истории латиноамерикансого боксёра, ставшего претендентом на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе (в бою за звание чемпиона Фирпо уступил Джеку Демпси, но сумел по ходу боя отправить чемпиона в тяжёлый нокдаун, и, несмотря на поражение, стал очень популярен во всей Латинской Америке).

Домашние матчи команда проводит на арене «Серхио Торрес», вмещающей 5 тыс. зрителей. «Фирпо» 10 раз становился чемпионом страны, и является по этому показателю четвёртым по титулованности клубом Сальвадора.

После 32 лет, проведённых в элите, по итогам Клаусуры 2014 года «Луис Анхель Фирпо» вылетел во второй дивизион. Команда была безусловным фаворитом второго эшелона, но два раза подряд сенсационно уступала малоизвестным командам в плей-офф за право возвращения в Примеру. В 2015 году руководство «Луиса Анхеля Фирпо» приняло решение выкупить франшизу клуба первого дивизиона «Хувентуд Индепендьенте» (город Сан-Хуан-Опико департамента Ла-Либертад), испытывавшего серьёзные финансовые проблемы. Таким образом, «Луис Анхель Фирпо» в 2016 году вернёт себе место в элите, но под этим названием клуб сможет заявиться лишь с Апертуры 2016, которая начнётся во втором полугодии.

Достижения 
 Чемпионат Сальвадора по футболу:
 Чемпион (10): 1988/89, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1997/98, Кл. 1999, Кл. 2000, Ап. 2007, Кл. 2008, Кл. 2013.
 Вице-чемпион (11): 1955/56, 1989/90, 1994/95, 1995/96, 1996/97, Ап. 2001, Кл. 2003, Кл. 2005, Кл. 2007, Кл. 2009.
 Кубок Сальвадора по футболу:
 Финалист (1): 1999/00.

Известные игроки 
  Давид Диач
  Виктор Эррера
  Рикардо Джон
  Мисаель Альфаро
  Хуан Хосе Гомес
  Рауль Диас Арсе
  Луис Антонио Регаладо
  Маурисио Сиенфуэгос

Известные тренеры 
  Кирил Дойчиновский
  Эрнан Карраско Виванко
  Рауль Маганья
  Густаво Де Симоне
  Хуан Карлос Масник

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Сальвадора